Hughesville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hughesville (Maryland)
 Hughesville (Missouri)
 Hughesville (Pennsylvania)
 Hughesville Township (Pettis County, Missouri)